Infinite () — двадцатый студийный альбом британской рок-группы Deep Purple. Вышел 7 апреля 2017 года.

Видео к треку «Time for Bedlam» с нового альбома появилось на YouTube 14 декабря 2016 года. Песня стала дебютным синглом, вышедшим 3 февраля 2017 года на одноимённом EP, в который, помимо титульной композиции, также вошли три неизданные песни. 7 марта 2017 года вышел клип на второй сингл с альбома «All I Got Is You». 10 марта он, как и первый, был выпущен в цифровом формате и на CD вместе с неальбомными треками. 1 июня 2017 года появился клип на третий сингл «Johnny's Band». 4 августа он вышел аналогично предыдущим с добавлением неизданного материала.

В поддержку нового альбома прошёл «The Long Goodbye Tour», который начался в мае 2017 года и завершился в декабре 2019 года.

Список композиций 
 «Time for Bedlam» — 4:35
 «Hip Boots» — 3:23
 «All I Got Is You» — 4:42
 «One Night in Vegas» — 3:23
 «Get Me Outta Here» — 3:58
 «The Surprising» — 5:57
 «Johnny’s Band» — 3:51
 «On Top of the World» — 4:01
 «Birds of Prey» — 5:47
 «Roadhouse Blues» — 6:00 (The Doors)

Участники записи 
 Иэн Гиллан — вокал
 Роджер Гловер — бас-гитара
 Иэн Пейс — ударные
 Стив Морс — гитара
 Дон Эйри — клавишные

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Deep Purple
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании
Хард-рок-альбомы
Альбомы earMUSIC
Альбомы, спродюсированные Бобом Эзрином